Astrothelium — рід грибів родини Trypetheliaceae. Назва вперше опублікована 1824 року.

Класифікація 
До роду Astrothelium відносять 287 видів:

Примітки

Джерела 
 Eschweiler, F. G. 1824. Systema Lichenum, Genera Exhibens rite distincta, Pluribus Novis Adaucta. :1-26 - P.18, 26

Роди грибів